Sambor – imię męskie
 Sambor I (1150–1205) – książę pomorski
 Sambor II (zm. 1277/1278) – książę lubiszewsko-tczewski
 Sambor – miasto na Ukrainie
 Sambor – gatunek piwa